Overberg peut désigner:
 Overberg — une ville en Hollande;
 Overberg — une région d'Afrique du Sud;
 Overberg — une division administrative d'Afrique du Sud.